Alva hace referencia a:

 Alva (Escocia)
 Alva (Florida), Estados Unidos
 Alva (Oklahoma), Estados Unidos
 Alva (Portugal)
 Alva (Suecia)